Tribulus (deutsch ‚Dorn‘) steht für:
 eine Pflanzengattung, siehe Burzeldorne
 eine Unterart der Burzeldorne, siehe Erd-Burzeldorn
 die römische Waffe Tribulus, siehe Krähenfuß

Siehe auch:
 Wassernuss (Tribulus aquaticus, Tribulus marinus)